Aliança General de l'Ancianitat (del seu nom en neerlandès Algemeen Ouderen Verbond), partit polític dels Països Baixos
 Angle de visió (del seu nom en anglès Angle Of View), obertura angular capaç de captar una càmera fotogràfica